Воронюк — имя собственное; распространено в виде украинских фамилий.
 Воронюк, Владимир Дмитриевич (род. 1943) — советский и украинский футболист и тренер.
 Воронюк, Николай Никифорович (род. 1984) — украинский футболист, вратарь клуба «Висса».